Личное первенство СССР на 1-м республиканском зимнем празднике проходило в Москве с 17  по 18 февраля 1924 года (общий старт и финиш — на скаковом ипподроме). Соревнования проводились по двум дисциплине — гонка на 30 км (мужчины) и гонка на 5 км (женщины).

Медалисты

См. также 
 Чемпионат РСФСР по лыжным гонкам 1919

Примечания

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984. С. 21

Чемпионаты СССР по лыжным гонкам
Спортивные соревнования в Москве
1924 год в Москве
Февраль 1924 года
Чемпионаты СССР в 1924 году
Спорт в России в 1924 году